Le Groupe Hut (en suédois, Hutgruppen), est un parti politique des îles d'Åland. Il a obtenu 123 votes aux élections parlementaires ålandaises de 2007, soit 1,2 % des voix, sans gagner aucun siège au Parlement d'Åland.

Parti politique ålandais